Ganiyu Oseni – calciatore nigeriano, attaccante
 Waheed Oseni – calciatore nigeriano con cittadinanza cipriota, difensore
 Yakubu Oseni – politico nigeriano